Questa voce raccoglie i dati riguardanti il Cardiff City Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2014-2015.

Rosa

Rosa aggiornata al 25 gennaio 2015.

Risultati

Football League Championship

Girone di andata

Football League Cup

FA Cup

Statistiche

Statistiche di squadra

Statistiche dei giocatori

Note 

2014-2015